Il doppio  del BNP Paribas Masters 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Jonas Björkman e Kevin Ullyett sono i campioni uscenti ma Björkman si è ritirato nel 2008.

Kevin Ullyett ha giocato con Bruno Soares, ma hanno perso al secondo turno contro František Čermák e Michal Mertiňák.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale Marcel Granollers e Tommy Robredo, con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie
Tutte le 8 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (secondo turno)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)

  Wesley Moodie /  Dick Norman (secondo turno)
  Julian Knowle /  Andy Ram (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinali)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Masters 2009
ATP World Tour 2009